Merits es la moneda oficial de la República de Liberland, desde 2015 hasta la fecha, 33 diferentes monedas conmemorativas, bajo distintas nominaciones han sido diseñadas y elaboradas por diferentes artistas y autores, tanto en metal como en madera.

Metal
 1$ Merit 2015 Ag.999(Silver) 40mm/2.5mm design by Slavomir Primak
 1  Merit 2016 Brass (Hole) 25mm/2.5mm design by Scott Visnjic
 3  Merit 2016 Brass (Square) 30mm/2.5mm design by Massimo Pastorelli
 5  Merit 2016 Brass ( ).     25mm/2.5mm design by Scott Visnjic
 5  Merit 2017 Brass (Europe) 30mm/2.4mm design by Jitka Jelinkova
 10 Merit 2016 Brass (1stAnv) 38mm/2.5mm design by Massimo Pastorelli
 10 Merit 2017 Brass (2ndAnv) 40mm/3mm   design by Massimo Pastorelli
 10 Merit 2018 Brass (3rdAnv) 40mm/3mm.  design by Massimo Pastorelli
 20 Merit 2018 Brass (3rdAnv) 40mm/3mm   design by Massimo Pastorelli
 20 Merit 2019 Brass (4thAnv) 40mm/3mm.  Design by Massimo Pastorelli
 20 Merit 2020 Brass (5thAnv) 40mm/2mm.  Design by Massimo Pastorelli
 100Merit 2016 Ag.999(Silver) 40mm/2.5mm design by Slavomir Primak

Madera (Wood)
 1  Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 1  Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 3  Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 3  Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 5  Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 5  Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 10 Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli
 10 Merit 2018 (Wood) 38.1mm/3mm design by Massimo Pastorelli

El catálogo completo aquí Merits

Monedas de Europa